King of the Ring (2010) foi a 19ª edição do tradicional evento King of the Ring, organizada pela WWE e exibida pelo seu programa Raw. Ela foi gravada em 29 de novembro de 2010 em Filadélfia, Pensilvânia, noWells Fargo Center e teve como vencedor Sheamus.

Lutas 

1  Alex Riley foi posteriormente substituído por The Miz

Ligações externas 
 

2010
Torneios da WWE
2010 na luta profissional